Premier League Snooker 2004 – nierankingowy turniej snookerowy. Został rozegrany w dniach 10 stycznia – 14 marca 2004. 

Zwycięzcą turnieju został Stephen Hendry, który pokonał w finale Johna Higginsa 9:6.

Faza grupowa

Wyniki fazy grupowej 
1. Kolejka (10 stycznia)
 Mark Williams 6–2 John Higgins
 Stephen Hendry 7–1 Steve Davis

2. Kolejka (11 stycznia)
 Jimmy White 3–5 Marco Fu
 Steve Davis 3–5 Paul Hunter
 Stephen Hendry 4–4 Mark Williams

3. Kolejka (17 stycznia)
 Stephen Hendry 5–3 Paul Hunter
 Steve Davis 5–3 Jimmy White
 John Higgins 6–2 Marco Fu

4. Kolejka (18 stycznia)
 Mark Williams 4–4 Paul Hunter
 John Higgins 5–3 Steve Davis
 Stephen Hendry 3–5 Jimmy White

5. Kolejka (14 lutego)
 Stephen Hendry 5–3 Marco Fu
 Jimmy White 3–5 John Higgins

6. Kolejka (15 lutego)
 Mark Williams 6–2 Jimmy White
 Steve Davis 2–6 Marco Fu
 John Higgins 6–2 Paul Hunter

7. Kolejka (21 lutego)
 Mark Williams 3–5 Marco Fu
 Jimmy White 4–4 Paul Hunter

8. Kolejka (22 lutego)
 Mark Williams 5–3 Steve Davis
 Paul Hunter  3–5 Marco Fu
 Stephen Hendry 4–4 John Higgins

Wyniki fazy pucharowej

Breaki stupunktowe turnieju

Zobacz też 
 Premier League Snooker
 Sezon snookerowy 2003/2004

Linki zewnętrzne 
 Opis turnieju w serwisie 147.pl

Bibliografia 
 

Premier League Snooker
2004 w sporcie